Четвертичный период, или антропоген (четвертичная система; антропогеновый период; квартер) — геологический период (геологическая система), современный этап истории Земли, третий (текущий) период кайнозойской эры. Начался 2,58 миллиона лет назад, продолжается по сей день.

Термин 

В 1760 году Дж. Ардуино впервые предложил деление подразделений гор на 4 части:
 первичный (допотопный)
 вторичный (потопный)
 третичный (послепотопный)
 четвертичный (вулканический).

В 1825 году (по другим данным, в 1829 году) Ж. Денуайе предложил выделить отложения, перекрывающие образования третичной системы, в особую четвертичную систему, в продолжение принципа перечисления напластований:
 первичные — палеозой
 вторичные — мезозой
 третичные — кайнозой.

Новейшие геологические отложения до начала XX века называли также послетретичные, постплиоцен.

Существует сложность определения нижней границы четвертичного периода. Эту границу разные учёные предлагали проводить по:
 Началу похолодания на планете
 Появлению оледенений
 Изменению фауны млекопитающих
 Изменению фауны моллюсков
 Появлению человека как социального существа.

Cам четвертичный период разбивается по принципу биостратиграфии, а не палеоклиматологии.

Профессор А. П. Павлов в 1914 году предложил термин «антропогеновый период» (приравнивая его к четвертичному периоду), начав этот период со времени первого появления человека.

Академик В. И. Вернадский считал правильным выделять четвертичный период из кайнозойской эры и начинать с него новую эру геологической истории Земли. Он предлагал назвать её, следуя А. П. Павлову, антропогеновой или, по Чарльзу Шухерту (1918), психозойской эрой.

В 1932 году термин антропозой («антропозойская эра»), А. М. Жирмунского, был отвергнут на 2 международной конференции АИЧПЕ..

В 1963 году решением Межведомственного стратиграфического комитета оба названия «четвертичный» и «антропогеновый» были приняты официально в СССР как равнозначные.

Немецкий термин квартер (от , не путать с  — четвертичный период) — сокращённое название четвертичного геологического периода (антропоген, четвертичная система), термин был утверждён в России в 1998 году.

В Эфиопии предки современного человека появились около 2,5 млн лет назад, а Америка и Австралия были заселены людьми всего 40-45 тысяч лет назад. Таким образом, антропоген начался на разных материках в разное время. По существу, то же можно сказать и о начале психозойской эры. Вот почему предпочтительнее пользоваться, пусть и устаревшим, термином «четвертичный период» или «квартер», а нижнюю границу его в континентальных отложениях проводить по палеоклиматическим и магнито-стратиграфическим данным, которые синхронны для всех материков.

Деление четвертичного периода 

23 сентября 1932 года в Ленинграде на II Международной конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода Европы было принято деление четвертичного периода на 4 отдела:
 древний — эоплейстоцен
 средний — мезоплейстоцен
 новый — неоплейстоцен
 современный — голоцен

В настоящее время Четвертичный период подразделяется на две основные геологические эпохи: плейстоцен и голоцен.

Плейстоцен 

Плейстоцен (2,588 млн — 11,7 тысяч лет назад) — время великих оледенений. В этой геологической эпохе ледниковые периоды чередовались с относительно тёплыми межледниковьями.

Около 100 тысяч лет назад на месте современной Скандинавии в очередной раз начала формироваться ледяная шапка, которая стала расползаться в стороны. Наступающие льды погребали всё новые и новые территории, вытесняя обитавших там животных и растения в другие места. Местами ледяной покров достигал толщины двух километров. Наступила эпоха очередного оледенения Земли. Ледниковый покров испытывал осцилляции.

В целом, климат плейстоцена во время межледниковий был практически идентичен современному, но животный мир различался. Например, по окончании плейстоцена вымерли многие представители тундростепи, южноамериканских пампасов и джунглей (из-за совместного воздействия климатических перемен и охоты со стороны древних людей): в Южной Америке исчезли родственники слонов (стегомастодоны, кювьерониусы) гигантские броненосцы дедикурусы и глиптодоны, гигантская саблезубая кошка Smilodon populator (смилодон), копытные макраухения и токсодоны, гигантские ленивцы мегатерии и эремотерии; в Северной Америке исчезают: американский мастодонт, живший в лесах умеренного пояса, мамонты (императорский, Колумба и т. д.), последний представитель птиц-тиранов или фороракосов — титанис Уоллера, десятки видов аборигенных копытных, включая американских лошадей, верблюдов, степных пекари, разнообразных оленей, вилороговых антилоп и кустарниковых быков, из хищных — американский лев, короткомордые медведи, ужасный волк; тундростепи и степи Евразии и Берингии лишились таких животных, как степной мамонт, шерстистый мамонт, шерстистый носорог, эласмотерий, большерогий олень, пещерный медведь и пещерный лев. В южной Европе исчезли прямобивневые лесные слоны и европейский бегемот, в тропиках Азии - стегодоны. Исчезли также неандертальцы, гигантопитеки и последние популяции человека прямоходящего.

В Австралии в позднем плейстоцене вымерли гигантские сумчатые: дипротодоны, зигоматурусы, палорхесты, сумчатые львы и другие представители мегафауны Австралии.

Голоцен 

Голоцен (начался 11,7 тыс. лет назад и продолжается до сих пор) — межледниковая эпоха с относительно стабильным климатом. Начало голоцена характеризуется вымиранием большого количества видов животных мегафауны, а середина — становлением человеческой цивилизации и началом её технического развития. Изменения в составе фауны в течение этой эпохи были относительно невелики, но окончательно вымерли такие животные, как мамонты и гигантские ленивцы, за последние несколько веков по вине человека перестали существовать многие виды животных (например, дронты, эпиорнисы, моа, стеллеровы коровы, странствующие голуби и сотни других видов). Около 7000 лет назад климат стал несколько теплее, окончательно растаяли Североамериканский и Евро-азиатский континентальные ледники, распался Арктический ледниковый покров, завершили существование многие горные ледники, остались лишь сократившиеся щиты близ полярных шапок (Гренландия, Антарктида).

Жизнь в четвертичном периоде 

Это самый короткий геологический период, но именно в четвертичном периоде сформировалось в современном виде большинство современных форм рельефа и произошло множество существенных событий в истории Земли (с точки зрения человека), важнейшие из которых — эпохи оледенения и появление человека. На таком коротком интервале времени для определения возраста применяется прежде всего радиоуглеродный анализ и другие методы, основанные на распаде короткоживущих изотопов. Специфика четвертичного периода по сравнению с другими геологическими периодами создала особую ветвь геологии — четвертичную.

История изучения четвертичного периода 
В CCCР и России с 1927 года работает Комиссия по изучению четвертичного периода АН СССР / РАН. Она организует комплексные исследования, совещания и публикует научные труды в своих изданиях.

В 1928 году организована Ассоциация по изучению четвертичного периода Европы (АИЧПЕ). В 1936 году реформирована в Международный союз по изучению четвертичного периода (INQUA). В качестве стран-участниц INQUA в сообщество входят национальные комитеты или комиссии.

С 1930 года работают Бюро съёмки четвертичных отложений в Ленинграде (реорганизован в Отдел четвертичной геологии, ВСЕГЕИ).

С 1932 года осуществляются международные программы по изучению четвертичного периода и составлению международных карт четвертичных отложений. В 1934 году Гитлеровская Германия отказалась от своих обязательств по составлению карты Европы, и вся работа проводилась советской группой.

С 1933 года работает Отдел изучения четвертичного периода в Москве (реорганизован в Отдел четвертичной геологии; Лаборатория стратиграфии четвертичного периода в ГИН РАН).

Научные периодические издания 
Основные международные серийные издания публикующие статьи по теме четвертичного периода, с годом их основания и ISSN (7 из них отмечены † — перестали выходить на 2019 год):

 1929 — Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода  и , ISSN 0366-0907
 2013 — Alpine and Mediterranean Quaternary, ISSN 22797327
 1972 — Boreas, An internatonal journal of Quaternary research, ISSN 0300-9483
 1970 — Bulletin de l’Association Franciase pour l’Etude du Quaternaire, ISSN 00045500 †
 2012 — Cuaternario y Geomorfologia, ISSN 02141744
 2003 — Developments in Quaternary Science, ISSN 15710866 †
 2015 — Estudos do Quaternario, ISSN 21828660
 1978 — Geografia Fisica e Dinamicca Quaternaria, ISSN 03919838
 1979 — Geographie Physique et Quaternaire, ISSN 07057199 †
 1986 — Journal of Quaternary Science, ISSN 02678179
 1981 — LUNDQUA Thesis, Lund University, ISSN 03468976
 1990 — Quaternaire, ISSN 11422904
 2005 — Quaternaire, Supplement, ISSN 17711150 †
 2017 — Quaternary and Environmental Geosciences, Е-ISSN 21766142
 2006 — Quaternary Geochronology, ISSN 18711014
 1989 — Quaternary International, ISSN 10406182
 1979 — Quaternary Newsletter, ISSN 01432826 †
 1970 — Quaternary Research, ISSN 00335894
 1978 — Quaternary Research (Tokyo), ISSN 04182642 †
 1982 — Quaternary Science Reviews, ISSN 02773791
 1979 — Quaternary Studies in Poland, ISSN 01379798 †
 2000 — Studia Quaternaria, ISSN 16415558

См. также 

 Четвертичная геология, Четвертичная гляциогидрология
 Плейстоцен, Голоцен, Антропоцен
 Вымирание в четвертичном периоде
 Комиссия по изучению четвертичного периода, Бюллетень Комиссии

Примечания

Литература 
 
 Астахов В. И. Начала четвертичной геологии: Учебное пособие. — : СПбГУ, 2008.
 
 Elias S. A. (Ed.) Encyclopedia of Quaternary Science. — Elsevier, 2013. 3576 pp.
 Изменение климата и ландшафтов за последние 65 миллионов лет (Кайнозой: От палеоцена до голоцена) / Под общ. ред. А. А. Величко. — : ГЕОС, 1999. — 260 с.
 Динамика ландшафтных компонентов и внутренних морских бассейнов Северной Евразии за последние 130 тысяч лет / Под общ. ред. А. А. Величко. — : ГЕОС, 2002. — 231 с.
 Палеоклиматы и палеоландшафты внетропического пространства Северного полушария: Поздний плейстоцен — голоцен / Под общ. ред. А. А. Величко. — : GEOS, 2009. — 120 с.
 Андреичева Л. Н. и др. Природная среда неоплейстоцена и голоцена на Европейском Северо-Востоке России. — : ГЕОС. — 2015. — 224 c.
 Палеогеография Европы за последние 100 тысяч лет / Отв. ред. академик И. П. Герасимов, д.г.н. А. А. Величко. — : Наука. — 256 с. + 14 цветных карт.
 Павел Долуханов «География каменного века», 1979г . Издательство: Наука

Ссылки 

 Четвертичный период — геологический словарь, на сайте ВСЕГЕИ.
 Комиссия по изучению четвертичного периода на сайте ГИН РАН.
 Изменение нижней границы четвертичной системы/периода и основания плейстоценового отдела/эпохи.

Четвертичный период
Геологические периоды